Тернова вулиця — назва вулиць у різних містах України.

 Тернова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Тернова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Тернова вулиця — вулиця в місті Полтава.

Вулиці